Per la prima volta in assoluto, si è disputato il torneo di singolare femminile in carrozzina, oltre a quello di doppio, già presente nelle precedenti edizioni.

Jiske Griffioen ha conquistato il titolo battendo in finale la connazionale Aniek Van Koot con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-4.

Teste di serie 

  Jiske Griffioen (campionessa)
  Yui Kamiji (quarti di finale)

Tabellone

Note 

Torneo di Wimbledon 2016